Shiki bezeichnet:
 Shiki (Afghanistan), ein Distrikt in der afghanischen Provinz Badachschan
 Shiki (Roman), ein Horror-Roman von Fuyumi Ono, der auch als Manga und Anime adaptiert wurde
 Shiki (Saitama), eine Stadt in der japanischen Präfektur Saitama
 Shiki (Zeitschrift), eine japanische Literaturzeitschrift
 Shiki-gun (Nara), ein Landkreis in der japanischen Präfektur Nara
 Gekidan Shiki, eine japanische Theatertruppe

Shiki ist der Vorname folgender Personen:
 Masaoka Shiki (1867–1902), japanischer Dichter

Shiki ist der Familienname folgender Personen
 Satoshi Shiki (* 1970), japanischer Mangaka